The Water War, film américain d'Allan Dwan (1911)
 The Water War, film américain de Henry MacRae (1913)